Село
 Бережесть
Річка
 Бережесть (річка)
Контрольно-пропускний пункт
 Бережесть (пункт контролю)
Станція
 Бережесть (станція)